Quarry Hill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Quarry Hill, Victoria, stadsdel i Bendigo, Greater Bendigo,

Storbritannien 

 Quarry Hill, Leeds, stadsdel, England, West Yorkshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar